Albums
 Voor jou (Frans Bauer), een muziekalbum uit 1996 van de Nederlandse zanger Frans Bauer
 Voor jou (Anneke Grönloh), een muziekalbum uit 1982 van de Nederlandse zangeres Anneke Grönloh
 Voor jou (André Hazes), een muziekalbum uit 1983 van de Nederlandse zanger André Hazes
 Voor jou (Bobby Prins), een muziekalbum uit 1980 van de Belgische zanger Bobby Prins
 Voor jou (Henny Weijmans), een muziekalbum uit 2008 van de Nederlandse zanger Henny Weijmans

Singles
 Voor jou (Ashafar), een lied van Ashafar in samenwerking met Lijpe uit 2021
 Voor jou (Dennie Christian), een single uit 1998 van de Nederlandse zanger Dennie Christian
 Voor jou (Henk Damen), een single uit 2003 van de Nederlandse zanger Henk Damen
 Voor jou (Kadanz), een single uit 1985 van de Nederlandse band Kadanz
 Voor jou (Corry Konings), een single uit 1994 van de Nederlandse zangeres Corry Konings
 Voor jou (Maribelle), een single uit 1981 van de Nederlandse zangeres Maribelle
 Voor jou (Luc Steeno), een single uit 1990 van de Belgische zanger Luc Steeno
 Voor jou (Qucee), een lied van Qucee in samenwerking met Tabitha uit 2018
 Voor jou (ik spring van de hoogste berg), een single uit 1996 van de Nederlandse boyband B.E.D.